Siat (Zwitserland), dorp in Zwitserland
Siat (agro-industrieel bedrijf), Belgisch bedrijf